Ceñilgo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus; o
 el nombre común de la planta Chenopodium album.